Opzullik kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Silly (ort), Vallonien, Province du Hainaut, 
 Silly, Belgien, kommun, Vallonien, Province du Hainaut, 

Robotskapade Belgienförgreningar